infundibul (hipofiza)
infundibul (srce)
infundibul (zub)